Das Monte Carlo Masters 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. April 2003 im Monte Carlo Country Club, im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003, wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Juan Carlos Ferrero, der in der Abwesenheit des Weltranglistenersten Lleyton Hewitt als Setzlistenerster in das Turnier startete. Er konnte den Titel verteidigen, indem er sich im Finale gegen den ungesetzten Argentinier Guillermo Coria durchsetzte. Es war der achte Titel seiner Karriere und der dritte Masters-Titel. Die Vorjahressieger des Doppels Jonas Björkman und Todd Woodbridge schieden dieses Jahr im Achtelfinale aus. Erstmals gewannen Mahesh Bhupathi und Maks Mirny den Titel, die als an drei gesetzte Paarung gestartet waren. Sie gewannen ihren dritten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am besten gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 231 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin